Les mots punctatus, punctata et punctatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin savant signifiant « couvert de points, ponctué ».

En taxonomie, les mots punctatus, punctata et punctatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : punctatus, punctata, punctatum.

Notes et références 

Épithète spécifique